Aoba peut désigner :
Ambae ou Aoba, île de l’archipel du Vanuatu
Aoba, navire japonais
Aoba, classe de navire japonais